Kaunas. een stad in Litouwen
Kaunas (district), het district rond deze stad
Kaunas (districtsgemeente), een gemeente in dit district, gelegen rond de stadsgemeente